РЧВ — аббревиатура, может расшифровываться как:

 Резервуар чистой воды
 Регулятор частоты вращения

См. также 
 Регулятор гидротурбины